Хелла (певица) — финская клавишница и певица.
 (1370) Хелла — астероид главного пояса.